Roya puede referirse a:

 La clase de hongos Pucciniomycetes;
 El nombre común de la planta Rubia tinctorum;
 El nombre común de la planta Silene vulgaris; 
 Roya de los granos de cereal o roya negra:  Puccinia graminis; o
 El río Roya'''.